Интернациона́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Интернациональная улица — улица в Бобруйске.
 Интернациональная улица — улица в Гомеле.
 Интернациональная улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Интернациональная улица — прежнее название улицы Бауыржана Момышулы в Кокшетау.

Крым
 Интернациональная улица — улица в Симферополе.
 Интернациональная улица — улица и одноимённая бывшая конечная станция трамвая в Евпатории.

Россия 
 В Астрахани:
 Интернациональная улица.
 3-я Интернациональная улица.
 Интернациональная улица — улица во Владикавказе.
 Интернациональная улица — улица в Волгограде.
 Интернациональная улица — улица в Данкове.
 Интернациональная улица — улица в Красноярске.
 Интернациональная улица — улица в Курске.
 Интернациональная улица — улица в Липецке.
 Интернациональная улица — улица в Можге.
 Интернациональная улица — улица в Москве.
 Интернациональная улица — бывшее название Яузской улицы в Москве.
 Интернациональная улица — улица в Нальчике.
 Интернациональная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Интернациональная улица — улица в Новороссийске.
 Интернациональная улица — улица в Омске.
 Интернациональная улица — улица в Оренбурге.
 Интернациональная улица — улица в Перми.
 Интернациональная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Интернациональная улица — улица в Рязани.
 В Санкт-Петербурге:
 Интернациональная улица — улица в Красносельском районе;
 Интернациональная улица — улица в Кронштадте.
 
 Интернациональная улица — улица в Сочи.
 Интернациональная улица — улица в Сыктывкаре.
 В Твери:
 1-я Интернациональная улица.
 2-я Интернациональная улица.
 3-я Интернациональная улица.
 4-я Интернациональная улица.
 Интернациональная улица — улица в Уфе.
 Интернациональная улица — улица в Сарапуле.
 Интернациональная улица — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Интернациональная улица — прежнее название улицы Александра Соловьёва в Виннице.
 Интернациональная улица — улица в Донецке.
 Интернациональная улица — улица в Кропивницком.
 Интернациональная улица — улица в Луганске.
 Интернациональная улица — прежнее название улицы Мира в Павлограде.
 Интернациональная улица — улица в Харькове.
 Интернациональная улица — прежнее название улицы Александра Лазаревского в Чернигове.

См. также 

 Интернациональный проспект